Lepanto peut désigner :
 Lepanto, une ville située dans l'Arkansas, aux États-Unis.
Lepanto, une station du métro de Rome.
Vittoria Lepanto (1885-1965), une actrice italienne de cinéma muet.

L'origine du nom provient de Lepanto la variation italienne de Lépante (en grec Naupacte), ville grecque et lieu d'une célèbre bataille navale en 1571.